Аудаль () — регион на западе Сомалиленда, непризнанного государства на территории Сомали. Его центром является Борама. Граничит с Эфиопией (регион Сомали), Джибути (регионы Али-Сабих и Арта), сомалийской Северо-Западной провинцией и с Аденским заливом.

История 
Аудаль () берёт своё название от древней империи — Адальского султаната, чья власть достигла апогея в XVI веке. Многочисленные разрушенные города, протянувшиеся вдоль эфиопской границы, были описаны британским исследователем Ричардом Ф. Бёртоном.

Экономика, инфраструктура 
Регион является относительно богатым, что контрастирует с восприятием района Африканского Рога как голодающего и истощённого войной. Гражданская война в Сомали и её последствия не опустошили эту область так, как остальную часть страны. Например, жители Аудаля используют самую передовую в регионе телекоммуникационную сеть, с достаточно надежной сотовой связью и доступом в Интернет. Кроме того, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и промышленность в области являются достаточно прибыльными для обеспечения комфортной жизни для большинства жителей к югу от Сахары. В Аудале также находится Амудский университет.

Политика 
Современное сепаратистское движение Республики Авдал борется за независимость с 1995 года, когда Сомали начало распадаться после падения Мухаммеда Сиада Барре. Авдал угрожал добиваться независимости, если республика Сомалиленд будет официально признана. В августе 2010 года лидеры сепаратистов провозгласили регион автономной областью Авдаленд в составе федеративного Сомали.

География 
Область Аудаль состоит из пяти районов:
 Баки
 Борама
 Лугуа
 Сайла
 Диллья

См. также 
 Административное деление Сомалиленда
 Административное деление Сомали

Примечания 

Административное деление Сомалиленда
Провинции Сомали